Самоизоля́ция:
 Самоизоляция, или изоляционизм, — направление во внешней политике.
 Самоизоляция, или анахоретство, — симптом в психиатрии, уход от контактов с людьми и общественной деятельности.
 Самоизоляция — современный термин, обозначающий набор мер по самостоятельному карантину населения во время пандемии COVID-19.
 «Самоизоляция» — художественный фильм 2019 года.